Змагання з гірськолижного спорту в слаломі серед чоловіків відбулися 16 лютого на трасі Національного гірськолижного центру в районі Яньцин (Китай).

Чинний олімпійський чемпіон Андре Мюрер завершив спортивну кар'єру. Володар бронзової медалі Міхаель Матт кваліфікувався на Олімпіаду. Лукас Бротен очолював залік Кубка світу 2021–2022 після шести змагань зі слалому, що відбулися перед Олімпійськими іграми. За ним розмістилися Себастьян Фосс-Солевог, Мануель Феллер, Лінус Штрасер і Даніель Юль. Фосс-Солевог виграв Чемпіонат світу 2021 року, а Адріан Пертль і Генрік Крістофферсен вибороли, відповідно, срібну і бронзову нагороди.

Кваліфікація

Результати

Примітки